Alix de Bretagne peut désigner :
 Alix de Bretagne (1200-1221) ou Alix de Thouars, duchesse de Bretagne (1200-1221), mariée à Pierre Mauclerc ;
 Alix de Bretagne (1243-1288), petite-fille de la précédente, fille de Jean  de Bretagne et de Blanche de Navarre, mariée à Jean de Châtillon, comte de Blois et de Chartres ;
 Alix de Bretagne (1297-1377), petite-nièce de la précédente, fille d'Arthur II de Bretagne et de Yolande de Montfort, mariée à Bouchard VI de Vendôme.

Homonymie dynastique